Maravatío kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Maravatío, Michoacán, ort, 
 Maravatío del Encinal, ort, Guanajuato, Salvatierra, 
 Maravatío (kommun), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar